Forndorf ist der Name folgender Orte:

 Forndorf (Wieseth), Ortsteil der Gemeinde Wieseth, Landkreis Ansbach, Bayern
 Forndorf (Gemeinden Perg, Windhaag), Ort in den Gemeinden Perg und Windhaag bei Perg, Bezirk Perg, Oberösterreich